Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (МДЮЦ ЭКТ) — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы. Центр предлагает детям, молодежи и взрослым инновационные образовательные программы по экологии, краеведению и образовательному туризму. В настоящее время Центр предлагает более 200 разнообразных программ, охватывающих весь спектр направлений эколого-биологического знания, краеведения и туризма. Располагается по адресу: улица Одесская, д. 12А, г. Москва.

По программам естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности обучается 4 000 детей 8—18 лет.

История 
Предшественник организации Московский детский эколого-биологический центр являлся Лауреатом Гранта Москвы в сфере образования по итогам 2012—2013 учебного года, Лауреатом Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды I степени. 

Организация была образована 28 октября 2014 года в результате реорганизации ГБОУ Московской городской станции юных туристов и ГБОУ Московского детского эколого-биологического центра (ГБОУ МДЭБЦ) (ранее — Московская станция юных натуралистов, МосГорСЮН, 1982—2008 годы) в форме слияния (по приказу Департамента образования города Москвы от 03.09.2012 года № 593). Учредителем МДЮЦ является Департамент образования города Москвы.

МДЮЦ — Победитель национального конкурса имени В. И. Вернадского.

Структура 
В МДЮЦ работают три отделения:
 «Эколого-биологический центр» — занятия по естественнонаучным программам в экспериментальных и цифровых лабораториях, оранжерее, мини-зоопарке, музее природы, палеонтологическом музее и конном комплексе.
 «Станция юных натуралистов» — занятия по программам по экологии города, социальной экологии, бионике (биологии с робототехникой). Проводятся курсы юннатского направления (опытничество, зоология). На базе отделения есть оранжерея с уникальной коллекцией тропических растений.
 «Станция юных туристов» — занятия по программам образовательного и спортивного туризма, по истории и краеведению.

Руководство 
 Моргун Дмитрий Владимирович — директор.
 Тайдакова Екатерина Геннадьевна — заместитель директора.
 Дегтярев Алексей Владимирович — руководитель отделения «Станция юных туристов».
 Сорокин Данила Владимирович — руководитель отделения «Станция юных натуралистов».

Цель и основные направления деятельности 
Декларируемая цель деятельности  МДЮЦ — реализация, развитие и координация образовательной деятельности в области эколого-краеведческого образования и детско-юношеского туризма в городе Москве.

Основные направления деятельности:
 реализация программ дополнительного образования детей, преимущественно в естественнонаучном и туристско-краеведческом направлении. Так, в 2014 году были утверждены программы «Занимательные опыты и эксперименты» и «Живая планета».
 организация и проведение социально значимых мероприятий по экологическому образованию, краеведению и детско-юношескому туризму.
 организационно-методическое сопровождение учреждений и педагогических кадров, реализующих туристско-краеведческую и естественнонаучную направленность дополнительного образования.
 организация деятельности по выявлению и сопровождению обучающихся, проявляющих выдающиеся способности , организация их участия в конкурсах различного уровня, включая федеральный и международный.
 организация социального партнерства, в том числе в проектах межведомственного взаимодействия.
 координация и методическое сопровождение деятельности опорных организаций (операторов) по экологии, краеведению и туризму в административных округах Москвы.

Мероприятия 
Ежегодно Центром проводится более 60 городских массовых мероприятий туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности:
 Московский Фестиваль детско-юношеского туризма.
 Московский экологический форум учащихся.
 Московский городской конкурс по краеведению участников туристско-краеведческого движения по программе «Отечество».
 Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы (лыжный, водный, пешеходный, горный, экспедиционный, поисково-исследовательский туризм).
 Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников.
 Московская открытая олимпиада школьников по геологии.
 Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России»..
 Московская городская олимпиада по школьному краеведению.
 Городской слёт юных краеведов-историков.
 «Зелёная» олимпиада юных экологов и натуралистов.
 Московская компетентностная олимпиада обучающихся образовательных организаций.
 Пятый городской квест по естественным наукам.
 Московский туристский слёт педагогов образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Городские программы 
В течение учебного года Центр реализует мероприятия городских целевых программ:
 Городская экологическая программа «Азбука ресурсосбережения».
 Городская естественнонаучная программа по формированию компетенции обучающихся в области наук о Земле «Каменная летопись».
 Городская эколого-эстетическая программа «Зеркало природы».
 Городская экологическая программа по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «Дети и птицы».
 Городская экологическая программа «Москва — мой город-сад».
 Комплексная региональная историко-краеведческая программа «Мы Россияне, мы Москвичи» (в рамках туристско-краеведческого движения «Отечество»).

Организационно-методическая работа 
Специалисты центра оказывают организационно-методическое сопровождение педагогических кадров города Москвы естественнонаучного и туристско-краеведческого направления дополнительного образования детей:
 городские методические объединения,
 круглые столы,
 консультации, экспертизы работ,
 семинары по организации экологического образования и образовательного туризма для педагогических и административных работников,
 публикация научных работ и издание методической литературы.

Маршрутно-квалификационная комиссия 
В Центре создана и функционирует городская система организационно-методической поддержки выездной деятельности образовательных организаций. Представлена двумя основными службами:
 Маршрутно-квалификационная комиссия, предназначенная в основном для выезжающих в категорийные  и степенные туристские походы и экспедиции.
 Городская служба консалтинга по образовательному туризму, рассчитанная на приём всех желающих выехать за пределы города со школьниками.

Маршрутно-квалификационная комиссия рассматривает заявки на проведение походов, используя собственный туристский опыт, нормативные документы, а также сведения, предоставляемые руководителями. Рассматривая планируемый поход, комиссия по итогам экспертизы выдает заключение о возможности проведения похода данной туристской группой и маршрутную книжку. Маршрутно-квалификационная комиссия ведёт учёт походов, вносит их в соответствующую опись, контролирует контрольные сроки прохождения группой маршрута.

Участие во всероссийских и международных соревнованиях 
Ежегодно сборные команды обучающихся Центра представляют Москву на всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях по детско-юношескому туризму, экологии и краеведению:
 Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях,
 Первенство России по туризму на лыжных дистанциях,
 Международный слёт туристов Союзного государства,
 Первенство России по туризму на пешеходных дистанциях,
 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»,
 Всероссийская олимпиада по школьному краеведению,
 Всероссийской олимпиада школьников по экологии,
 Российская компетентностная олимпиада.

Походы, экспедиции 
Ежегодно центр проводит более 100 выездных мероприятий (туристские походы и профильные лагеря, экскурсии, экспедиции, выезды по обмену опытом, летние профильные школы, учебно-тренировочные сборы).

Задачи проведения:
 закрепление на практике, совершенствование полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков;
 воспитание патриотизма,
 профориентация в области туризма;
 активизация мотивации обучающихся к исследовательской и творческой деятельности;
 совершенствование туристско-краеведческой работы с детьми в округах, районах и образовательных учреждениях города Москвы и повышение квалификации педагогических работников туристско-краеведческого профиля;
 повышение спортивного мастерства участников и руководителей детских туристских походов, педагогов дополнительного образования, руководителей детских объединений;
 повышение организационно-методического уровня соревнований, походов, путешествий, экспедиций, прогулок и экскурсий по всем видам туризма.

Регионы проведения походов разнообразны: Алтайский край, Владимирская область, Западный Кавказ, Карелия, Кольский полуостров, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Тверская область, Центральный Кавказ.

См. также 

 Московский детский эколого-биологический центр

Примечания 

Образование в Москве
Туризм в России